Зографу — греческий топоним. Может означать:

 Зографос — пригород Афин.
 Зографу (Ситония) — деревня в сообществе Айос-Николаос.